Bonelliidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Bonelliidae i fylumet skedmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Bonelliida, fylumet skedmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Skedmaskar
Bonelliidae